Verenia - Una delle prime vestali nominate da Numa Pompilio.
3551 Verenia - Asteroide del sistema solare dedicato alla suddetta vestale.